El municipio de Highland (en inglés: Highland Township) es un municipio ubicado en el condado de Muskingum en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 823 habitantes y una densidad poblacional de 12,59 personas por km².

Geografía 
El municipio de Highland se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 65.36 km², de la cual 65,31 km² corresponden a tierra firme y (0,08 %) 0,05 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 823 personas residiendo en el municipio de Highland. La densidad de población era de 12,59 hab./km². De los 823 habitantes, el municipio de Highland estaba compuesto por el 98,78 % blancos, el 0,12 % eran asiáticos y el 1,09 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,36 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Muskingum